Valmađore ima više značenja:
 Valmađore (Asti)
 Valmađore (Verčeli)